Гридасов — русская фамилия. Женская форма Гридасова.

 Гридасов, Владимир Сергеевич (род. 1941) — передовик производства. Герой Социалистического Труда.
 Гридасов, Григорий Макарович (1922—1995) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Гридасов, Фёдор Иванович (1901 — ?) — военный деятель, разведчик.

Гридасова